Esistono due comuni francesi con questo nome

Le Pertuis (Alta Loira)
Pertuis – Vaucluse